Olimpíada Iberoamericana de Química (OIAQ) é uma competição entre jovens estudantes iberoamericanos cujos objectivos primordiais são promover o estudo da Química e estimular o desenvolvimento de jovens talentos nesta ciência; contribuir para estreitar os laços de amizade entre os países participantes e criar um espaço propício para fomentar a cooperação, o entendimento e o intercâmbio de experiências.

Historia

Países

Sedes 

Competições de química
Ibero-América